Городенка — місто, Івано-Франківська область, Городенківський район
 Городенка — село, Житомирська область, Коростишівський район

Див. також 
 Городенка-Завод